Фінал Кубка Футбольної ліги 2010 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2009—2010, 50-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 28 лютого 2010 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Астон Вілла» та «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2010
2010 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Лютий 2010
2010 в англійському спорті